Ніко́ль () — особове жіноче ім'я грецького походження і перекладається як «перемога людини». Французьке жіноче ім'я є похідним від чоловічого імені Ніколас (). Існує його багато варіантів.

Відомі носії імені:
 Ніколь Барнгарт (; 1981) — американська футболістка, воротар, олімпійська чемпіонка (2012).
 Ніколь Беукерс (; 1990) — нідерландська веслувальниця, олімпійська медалістка (2016).
 Ніколь Брадтке (; уроджена Провіс, ; 1969) — австралійська професійна тенісистка і тренерка.
 Ніколь Вілкінс-Лі (; 1984) — професійна американська бодібілдерша, професіонал IFBB.
 Ніколь Гарсія (; 1946р) — французька акторка, кінорежисерка та сценаристка.
 Ніколь Гонтьє (; 1991) — італійська біатлоністка, медалістка чемпіонату світу.
 Ніколь Госп (; 1983) — австрійська гірськолижниця, олімпійська медалістка (2006, 2014).
 Ніколь де Бур (; 1970) — канадська акторка.
 Ніколь Девіс (; 1982) — американська волейболістка, олімпійська медалістка (2008, 2012).
 Ніколь делла Моніка (; 1989) — італійська фігуристка.
 Ніколь Кабелль (; 1977) — американська оперна співачка (сопрано).
 Ніколь Кідман (; 1967) — австралійська й американська акторка, лауреатка премій «Оскар» (2003) та «Золотий глобус» (1996, 2002, 2003).
 Ніколь Кук (; 1983) — британська велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2008).
 Ніколь Лємер Д'Агаджіо () — французька художниця, член-засновник Європейської академії наук, мистецтв і літератури.
 Ніколь Меліхар (, ; 1993) — американська тенісистка.
 Ніколь Остін (; 1979) — американська акторка, танцівниця і модель.
 Ніколь Рейнгардт (; 1986) — німецька веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2008).
 Ніколь Річі ( 1981) — американська акторка, співачка, продюсер, фотомодель і дизайнер.
 Ніколь Фессель (; 1983) — німецька лижниця, олімпійська медалістка (2014).
 Ніколь Фонтен (; 1942) — французький політичний діяч і член Європейського парламенту від Іль-де-Франс.
 Ніколь Шерзінгер ; 1978) — американська співачка.
 Ніколь Шмідгофер (; 1989) — австрійська гірськолижниця.

Примітки 

Англійські імена
Французькі імена